Juárez peut désigner :

Patronymes 
 Benito Juárez (1806-1872) : homme politique mexicain ;
 Daniel Juárez (1988) : coureur cycliste argentin ;
 Debora Juarez : femme politique américaine ;
 Efraín Juárez (1988) : footballeur mexicain ;
 Gabriel Juárez (1990) : coureur cycliste argentin ;
 Isidro Juárez (1956) : coureur cycliste espagnol ;
 Joana Juárez (1980) : gymnaste artistique espagnole ;
 Miguel Ángel Juárez : footballeur argentin ;
 Miguel Juárez Celman (1844-1909) :  avocat et homme politique argentin ;
 Rocky Juarez (1980) : boxeur américain.

Toponymes

Benito Juarez : partido de la province de Buenos Aires ;
 Ingeniero Juárez : ville de la province de Formosa et chef-lieu du département de Matacos ;
 Marcos Juárez : ville de la province de Córdoba et chef-lieu du département de Marcos Juárez ;
 Département de Marcos Juárez : l'une des 26 subdivisions de la province de Córdoba.

Juarez Távora : municipalité de l'État de la Paraíba.

Benito Juarez Community Academy : une école publique du quartier mexicain de Pilsen à Chicago.

Acatlán de Juárez : village et municipalité de l'État de Jalisco ;
 Ciudad Juárez : ville située au nord de l'État de Chihuahua  ;
 Oaxaca de Juárez : capitale de l'État d'Oaxaca ;
 Sierra Juárez : formation montagneuse du sud-est du pays dans l'État d'Oaxaca.
 Juárez (Chiapas), municipalité du Chiapas.
 Juárez, station de la Ligne 3 du métro de Mexico.

Juárez : l'une des 10 paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara.

Divers 
 Cartel de Juárez : un groupe mafieux mexicain, basé à Ciudad Juárez ;
 Juarez : film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1939 ;
 Les Oubliées de Juarez :  film américano-britannique sorti en 2007 réalisé par Gregory Nava ;
 Call of Juarez : série de jeux vidéo développés par le studio Techland dont :
 Call of Juarez: The Cartel.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme